Chama (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Chama (geslacht), een geslacht van mollusken, dat fossiel bekend is vanaf het Paleoceen